Jocurile Olimpice din 2004 s-au desfășurat la Atena, Grecia între 13 august și 29 august 2004. În această competiție au participat 10.625 de sportivi și 5.500 de oficiali din 201 țări, în cadrul a 301 evenimente cu medalii și 28 de sporturi diferite.  Jocurile Olimpice au fost vizitate de 3.875.479 de oameni.

Selectarea orașului-gazdă 
Atena a fost ales ca locul unde au să aibă loc Jocurile Olimpece în cadrul a celei 106 sesie a Comitetului Olimpic Internațional, care a avut loc la Lausanne pe data de 5 septembrie 1997. Pe lângă Atena au mai canditat și Roma, Cape Town, Stockholm și Buenos Aires.

Paticipanți

Sporturile olimpice 
Sporturile care au fost prezente la această ediți a Jocurilor Olimpice sunt listate mai jos. Pentru prima data, în Luptele greco-romane au participat și femei, iar în competiția de la Scrimă, femeile au concurat și la sabie.

 Tir cu arcul (4)
 Atletism (46)
 Badminton (5)
 Baseball (1)
 Basketball (2)
 Box (11)
 Caiac canoe (16)
 Ciclism (18)

 Sărituri în apă (8)
 Echitație (6)
 Scrimă (10)
 Hochei pe iarbă (2)
 Fotbal (2)
 Gimnastică (18)
 Handbal (2)
 Judo (14)

 Pentatlon modern (2)
 Canotaj (14)
 Navigație (11)
 Tir (17)
 Softball (1)
 Nateție (32)
 Natație sincronizată (2)

 Tenis de masă (4)
 Taekwondo (8)
 Tenis (4)
 Triatlon (2)
 Volei (4)
 Polo (2)
 Haltere (15)
 Lupte (18)

Calendar

Clasamentul dupa medalii 

Mai jos sunt listați primele zece țări (+ România și țara gazdă) care au participat la Jocurile Olimpice de vară din 2004.

România la Jocurile Olimpice 

România s-a prezentat la această ediție a Jocurile Olimpice cu o delegație restrânsă formată din 112 sportivi, aproape jumătate cât cea a Ungariei, o țară mult mai mică în termeni de populație, însă
este de luat în calcul și faptul că delegația Ungariei a participat la multe sporturi de echipă. Obiectivul acesteia a fost depășirea performanței de la Sydney, în 2000, când s-au obținut 25 de medalii, din care 11 de aur, 6 de argint și 8 de bronz.

Note

Legături externe 

 Jocurile Olimpice de la Atena  (TVR)
 România la Olimpiada de la Atena (BBC)
 Jocurile Olimpice explicate pentru copii in Flash
 Olimpiada se intoarce in Grecia, 14 august 2007, Dan-Silviu Boerescu, Descoperă

2004
!
2004 în Grecia
2004
 
2004